Il termine dimorfismo (dal greco: δίμορϕος, dimorphos, "che ha duplice forma") può essere utilizzato in diversi contesti:

Dimorfismo – in chimica, tipo di polimorfismo costituito da due sole forme cristalline possibili
Dimorfismo – in botanica, presenza sulla stessa pianta di due tipi di fiori
Dimorfismo sessuale – in biologia, la differenza morfologica fra individui appartenenti alla medesima specie ma di sesso differente
Dimorfismo nucleare – in biologia, la presenza di due tipi differenti di nuclei
Dimorfismo fungino – in micologia, la presenza di due espressioni fenotipiche diverse

Note